Henzinger ist der Familienname folgender Personen:
 
 Monika Henzinger (* 1966), deutsche Informatikerin
 Thomas Henzinger (* 1962), österreichischer Informatiker